Onderdistrict in Indonesië
 Sukosari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sukosari (Bandongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sukosari (Jumantono), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Sukosari (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sukosari (Babadan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Dagangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Jogo Roto), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Kartoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Kasembon), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Kunir), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sukosari (Belitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra